Сызранский троллейбус был запущен в эксплуатацию 1 сентября 2002 года. Сызранский троллейбус — самый молодой в России. В создании троллейбусного движения значительную спонсорскую помощь оказывала компания ЮКОС, в то время являвшаяся собственником Сызранского НПЗ.

В 2007 году в Сызрани действовал 1 троллейбусный маршрут. Перевозки осуществлялись 3 пассажирскими троллейбусами — 2 троллейбуса Тролза-5264.01 «Столица» (до 20.11.07 действовало 3 таких троллейбуса, однако один троллейбус сгорел во время рейса по причине короткого замыкания) и 1 троллейбус БТЗ 5276-04.

Обслуживало единственную линию одно депо МУП «СПАТП» (адрес: г. Сызрань, ул. Комарова, д. 8).

2 ноября 2009 года троллейбусное движение в Сызрани было прекращено. Таким образом, продолжительность работы троллейбусной системы оказалась самой короткой в России.

История 
Троллейбусная система открыта в городе 1 сентября 2002 года. Линия связала между собой микрорайоны в юго-западной части города, на так называемой Монастырской горе (Монгоре).

3 октября 2004 года единственная линия была продлена от троллейбусного депо на Монгоре до универмага в центральной части города.

Планы по развитию троллейбусной сети включали в себя строительство следующих линий:
 кольцевой в центральной части города, от универмага по улицам Победы, Ульяновской, Интернациональной до ул. Чапаева;
 от ул. Победы по улицам Ульяновской, Декабристов, Магистральной до восточной окраины города;
 от кольца ул. Образцовской/ул. Комарова через южные районы до ОАО «Пластик».

Маршруты, которые планировалось открыть после открытия линии:
 № 2 Сызрань 1 — Сызрань 2 — Детская поликлиника;
 № 3 Пляж — Приволжский;
 № 4 Собор — Юнас.

Со 2 ноября 2009 года в связи с высокой убыточностью эксплуатации троллейбусное движение в Сызрани прекращено. Троллейбусы и прочая инфраструктура законсервированы.

В июле 2014 года начался демонтаж контактной сети на улицах города.

В 2015—2016 годах контактная сеть в городе полностью демонтирована.

Маршруты 
Маршрут (№ 1) в Сызрани:

Подвижной состав 
По состоянию на август 2009 года в Сызрани имелось 2 троллейбуса Тролза-5264.01 «Столица», 1 троллейбус БТЗ-5276.04 и 1 троллейбус ЗиУ-682-016.03 производства ТролЗа

Троллейбусные депо 
Единственное троллейбусное депо было расположено по адресу: ул. Комарова, д. 8.

Примечания

Ссылки 
 Сызранский раздел сайта Общественный транспорт Самарской области
 Сайт «Троллейбусные города России»: Сызрань
 Сызрань. Троллейбусная сеть

Транспорт Самарской области
Транспорт Сызрани
Здания и сооружения, построенные в 2002 году в России
Транспортные системы, исчезнувшие в 2009 году
Закрытые троллейбусные системы России
Предприятия, закрытые в 2009 году
Транспортные здания и сооружения, построенные в 2002 году
2002 год в Самарской области